Echarati est une ville et un district du Pérou dans la région de Cuzco, un des douze districts de la Province de La Convención

Ville au Pérou
District au Pérou